Благај Ријека је насељено мјесто у општини Нови Град, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 980 становника.

Овдје се налазе Локалитет Црквина, Благај Ријека, Дервиши и Стари град Благај на Сани.

Географија

Историја

Становништво

Види још 
 Општина Нови Град

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Нови Град
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља са већинским муслиманским становништвом 1991. у данашњој Републици Српској